Llorenç ist die katalanische Variante des lateinischen Vornamens Laurentius.

Es ist der Name folgender Orte:
 Sant Llorenç d’Hortons,  Gemeinde in der Provinz Barcelona
 Sant Llorenç de la Muga, Provinz Girona
 Sant Llorenç de Morunys, Gemeinde in der Comarca Solsonès
 Sant Llorenç des Cardassar, Ort auf Mallorca, nach einem gleichnamigen römischen Märtyrer
 Sant Llorenç Savall, Gemeinde in der Provinz Barcelona

Siehe auch:
 Llorens